Ана Иванович — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Жюстин Энен — не защищала свой титул.

Посев 

  Мария Шарапова (Четвёртый раунд)
  Ана Иванович (Титул)
  Елена Янкович (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Третий раунд)
  Анна Чакветадзе (Второй раунд)
  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Первый раунд)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)
  Агнеш Савай (Третий раунд)
  Динара Сафина  (Финал)
  Агнешка Радваньская (Четвёртый раунд)
  Николь Вайдишова (Первый раунд)
  Виктория Азаренко ''(Четвёртый раунд)

<ol start="17">
 Шахар Пеер ''(Первый раунд)
 Франческа Скьявоне ''(Третий раунд)
 Ализе Корне ''(Третий раунд)
 Сибиль Баммер ''(Первый раунд)
 Мария Кириленко ''(Второй раунд)
 Амели Моресмо ''(Второй раунд)
 Алёна Бондаренко ''(Первый раунд)
 Виржини Раззано ''(Первый раунд)
 Надежда Петрова ''(Третий раунд)
 Флавия Пеннетта ''(Четвёртый раунд)
 Катарина Среботник ''(Четвёртый раунд)
 Доминика Цибулкова ''(Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
 Каролина Возняцки ''(Третий раунд)
 Ай Сугияма ''(Второй раунд)
 Карин Кнапп ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые